Il detentore del titolo era Novak Đoković ma è stato sconfitto in semifinale da Roger Federer che ha poi conquistato il titolo superando in finale Tomáš Berdych per 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale)
  Juan Martín del Potro (primo turno, ritirato per infortunio al polso sinistro)
  Tomáš Berdych (finale)
  Roger Federer (campione)

  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Michail Južnyj (quarti di finale, ritirato per malattia)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno)

Qualificati 

  Marius Copil (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)

  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Adrian Ungur (primo turno)

Wild Card 

  Somdev Devvarman (secondo turno)
  Malek Jaziri (quarti di finale)

  James Ward (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014